Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Горана Іванішевича з рахунком 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2. Це був його п'ятий титул і за цим показником він зрівнявся з Бйорном Боргом.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1998 Wimbledon Men's Singles draw 

1998 у тенісі‎
Вімблдонський турнір